

Unités militaires
 La  SS de volontaires de montagne Prinz Eugen est l'une des 38 divisions des Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale.

Marine
 : plusieurs navires de la marine austro-hongroise.
 Le  est un croiseur lourd de la Kriegsmarine durant la Seconde Guerre mondiale.

Transports
 Un train nommé Prinz Eugen était une relation Trans-Europ-Express reliant Brême à Vienne via Hanovre, Wurtzbourg, Nuremberg et Linz.

Voir aussi